Александр Музалевский:
 Музалевский, Александр Николаевич — Георгиевский кавалер, подпоручик.
 Музалевский, Александр Сергеевич — Георгиевский кавалер, прапорщик.